Усть-Абака́нский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Хакасия Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Усть-Абакан.

География 
Площадь района 7520 км². Расположен в центральной части Республики Хакасия, пересекая её с востока на запад. Характерной чертой района является горный рельеф, образованный Кузнецким Алатау, Батенёвским кряжем, Азыртальским и Косинским хребтами, которые в восточной части переходят в холмисто-равнинные Уйбатскую, Карасугскую и Абаканскую степи. Наивысшие отметки имеют горы: Старая крепость 2217 м, Верхний Зуб 2178 м, Молния 2136 м, Карлыган 1747 м, Хазыр-Тырен 1595 м. Самая низшая отметка (243 м) в посёлке Усть-Абакан на берегу Енисея.

В недрах района залегают значительные запасы каменного угля. Имеются признаки нефтеносности. Из рудных ископаемых встречаются молибден, железо, свинец, цинк, медь, вольфрам, золото, фосфориты, гипс и др.

К крупным рекам относятся Абакан и Енисей, которые на бо́льшей части района представлены Красноярским водохранилищем. Малых рек более 22, с общей протяженностью 771 км (Ине́й, впадающая в Харатас, Большой Улень впадающий в Улень, Ниня, Уйбат и др.). Озёр в степи более 45, в горах около 30. Степные озёра большей частью минерализованы и обладают бальнеологическими свойствами. Наибольшую лечебную ценность представляют минеральные воды и грязи озера Улуг-Коль и месторождение целебных радоновых вод, открытое на берегах озера Дикого.

На территории района достаточно отчётливо выражены степной, лесостепной, подтаёжный, горнотаёжный и высокогорный пояса. Здесь можно увидеть различные варианты степей: от опустыненных до луговых, берёзовые и лиственничные перелески и колки, светлохвойную и темнохвойную тайгу с пионами, жарками, сибирским кедром, глухарями, маралами и медведями, а также тундру с белыми куропатками и северным оленем.

Обилие флоры и фауны — неиссякаемая кладовая для народной медицины, охотников и рыболовов. Маралий и золотой корень, бадан, брусника, хариус, ленок, журавли, лебеди, соболь и марал — ценнейший природный фонд Республики Хакасия. Для сохранения природных богатств организованы Караташско-Инейский комплексный зоологический (охотничий) заказник и участки степного заповедника «Чазы» («Хол-Багаз» и «Камызякская степь с озером Улуг-Коль»).

История 
В январе 1924 года в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14.11.1923 г. был образован Хакасский уезд. В феврале 1924 года в ходе работ по экономическому районированию Таштыпская и Сейская волости были объединены в Таштыпский район, а Знаменская, Синявинская и Усть-Абаканская волость в Чарковский район. Вновь образованные районы были включены в состав Хакасского уезда 25 мая 1925 года В связи с образованием Сибирского края Хакасский уезд был преобразован в Хакасский округ в составе Таштыпского, Аскизского, Чарковского и Чебаковского районов, 22 октября 1925 был разукрупнён и разделён на Чарковский, в составе которого было 15 сельсоветов с центром в улусе Маркове, и Боградский с центром в с. Сухая Тесь. 30 октября 1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о переносе центра Чарковского района из улуса Чаркова в село Усть-Абаканское с переименованием района в Усть-Абаканский.

5 января 1944 года часть территории Усть-Абаканского района была передана в новый Алтайский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Усть-Абакан) проживают  % населения района.

 Занятость
Население в трудоспособном возрасте: 24,0 тыс. чел. Уровень занятости 58,3 % от численности населения в трудоспособном возрасте.

 Национальный состав
Русские (83,6 %), хакасы (7,2 %), чуваши (2,1 %), немцы (1,4 %) и др.

Административное деление 
Усть-Абаканский район как административно-территориальная единица включает 1 посёлок городского типа (поссовет) и 12 сельсоветов.

В состав одноимённого муниципального района входят 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 12 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Усть-Абаканском районе 39 населённых пунктов.

Экономика и социальная инфраструктура 
Крупные предприятия: кирпичный завод ООО «Усть-Абаканское», золотодобывающая компания «Золотая звезда», АО «Уйбатский леспромхоз», закрытое АО «Усть-Абаканский» (овощи), АО «Птицевод» (производство яиц и диетического мяса). Удельный вес района в общереспубликанских основных показателях сельского хозяйства (2002) составил: по производству мяса 7,2 %, производству молока 14,5 %, поголовью крупного рогатого скота 13,8 %, посевной площади сельскохозяйственных культур 10,5 %.

В районе 29 школ, вечерняя школа, 15 дошкольных учреждений, профессиональное училище, детски дом, Чарковская школа-интернат, коррекционная школа-интернат, дом детского творчества. .Здравоохранение представлено 5 больницами, 4 амбулаториями, 19 фельдшерско-акушерскими пунктами, двумя профилакториями («Ёлочка», «Горняк») и санаторием федерального значения «Туманный».

В п. Зелёном расположен НИИ аграрных проблем Хакасии, созданный в 1991 году на базе Хакасской государственной сельскохозяйственной опытной станции, открытой в селе Зелёном в 1932 году. Она выполняет фундаментальные и приоритетные прикладные исследования в области земледелия, комплексной мелиорации, селекции и семеноводства и др. Гордостью института является Хакасский ботанический сад, где собрано более 800 видов растений.

В районе множество историко-археологических памятников различных культур. Наиболее уникальной является «Долина царей», в которой сосредоточены несколько десятков вождевых (царских) и сотни родовых курганов. Наиболее известным является Салбыкский курган.

В районе 28 сельских домов культуры и 7 клубов, детская музыкальная школа, 28 библиотек. Ежегодно проводятся национальные праздники «Чир Ине» (аал Доможаков), День тюркской письменности и культуры (аал Чарков), Кыштымовские чтения (с. Московское), Майнашевские чтения (д. Ах-хол). В пгт. Усть-Абакан возведён мемориал памяти погибших воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны. Издаётся общественно-политическая газета «Усть-Абаканские известия».

Примечания

Ссылки 
 ust-abakan.org — Сайт Управления образования администрации района